Leuchtspur steht für:

 die leuchtende Spur einer Sternschnuppe, siehe Meteor#Sternschnuppen und Feuerkugeln 
 die optische Signatur, die beim Einsatz von Leuchtspurmunition auftritt